Hey You steht für:

 Hey You (Disturbed-Lied), Lied von Disturbed (2022)
 Hey You (Pink-Floyd-Lied), Lied von Pink Floyd (1979)